Haflinger désigne une race de poneys autrichienne
 Le Haflinger est un véhicule tout-terrain de la marque Steyr-Puch